W Polsce
 Łukawa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów 
 Łukawa – przysiółek wsi Widełki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce
 Łukawa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce
 Łukawa – gromada